

Patronyme 
Triébert est un patronyme porté notamment par :
 Charles-Louis Triébert (1810-1867), hautboïste et facteur français ;
 Frédéric Triébert (1813-1878), hautboïste et facteur français ;
 Guillaume Triébert (1779-1848), facteur de hautbois français d'origine allemande.

Variante 
Il existe au moins une variante de ce nom de famille :
 Triebert

Musique 
 Maison Triébert, facteur de hautbois.